Birkemeyer ist der Name folgender Personen:

 Gisela Birkemeyer (* 1931), deutsche Leichtathletin und Olympiateilnehmerin
 Rudolf Birkemeyer (1904–1991), deutscher Schauspieler